Kalan, de oude naam van de stad Tunceli in Turkije
 Kalan Müzik, een muzieklabel, vernoemd naar deze stad